Le tournoi de tennis de Tianjin est un tournoi de tennis professionnel féminin. L'édition 2014, classée en catégorie International, se dispute du 6 au .

Alison Riske remporte le simple dames. En finale, elle bat Belinda Bencic, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Alla Kudryavtseva et Anastasia Rodionova.

Primes et points 

Source:

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours 
Une première tête de série est exemptée de premier tour.

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis de Tianjin
 Saison 2014 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 2014
Tianjin
Tennis en Chine en 2014
Tennis en octobre 2014